Alfornelos — freguesia do concelho da Amadora
 Estação Alfornelos — estação do Metropolitano de Lisboa

Desambiguações de topônimos